Jordi Delclos (Perpignan, 1985. július 3. –) francia labdarúgó-középpályás.

Források 
Jordi Delclos adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1985-ben született személyek
Francia labdarúgók
A Fréjus labdarúgói
Az Arles-Avignon labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek